Бума́гин — русская фамилия.

Известные носители 
 Бумагин, Александр Владимирович (род. 1987) — российский хоккеист.
 Бумагин, Григорий Харитонович (1904—1980) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Новгородского областного комитета ВКП(б).
 Бумагин, Даниил, более известный как White Punk (род. 1997) — российский музыкальный продюсер и автор-исполнитель
 Бумагин, Евгений Владимирович (род. 1982) — казахстанский и российский хоккеист.
 Бумагин, Иосиф Романович (1907—1945) — Герой Советского Союза.
 Бумагин, Фёдор Алексеевич (1919—1999) — полный кавалер ордена Славы.